Елизаве́та Вале́рьевна Деми́рова, урождённая Са́влинис (8 апреля 1987, Гатчина) — российская легкоатлетка, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов Европы.

Карьера 
Лёгкой атлетикой начала заниматься в гатчинской ДЮСШ № 1 под руководством Ларисы Бакановой. В 2007 году сборная Санкт-Петербурга на чемпионате России по эстафетному бегу установила рекорд страны в эстафете 4×100 метров с барьерами.

В 2011 Елизавета Савлинис на чемпионате России в помещении стала 2-й на 200 метрах. На чемпионате России она выиграла серебро и золото на 100 и 200 метрах.

На чемпионате мира Елизавета участвовала в забеге на 200 метров и в эстафете 4×100 метров. На двухсотметровке Савлинис не смогла выйти в финал, а в эстафете вместе с Юлией Гущиной, Натальей Русаковой и Александрой Федоривой она стала 5-й.

Через год на чемпионате России Савлинис победила в забеге на 100 метров и стала 3-й на 200 метрах. На Олимпиаде в Лондоне Елизавета также, как и на чемпионате мира, принимала участие в беге на 200 метров и в эстафете. На 200 метрах она не смогла выйти в полуфинал, а в эстафетном беге россиянки Ольга Белкина, Наталья Русакова, Елизавета Савлинис и Александра Федорива стали шестыми в своём полуфинальном забеге.

На московском чемпионате мира Савлинис в забеге на 200 метров не вышла в полуфинал, в эстафете 4×100 вместе с Ольгой Белкиной, Натальей Русаковой и Еленой Болсун заняла пятое место в финале..

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Легкоатлеты Санкт-Петербурга